Wellsville (Kansas).
 Wellsville (Missouri).
 Wellsville (Nova York).
 Wellsville (Ohio).
 Wellsville (Pennsilvània).
 Wellsville (Utah).